La expresión Más bonita que ninguna puede referirse a:
 La película española Más bonita que ninguna (1965), de Luis César Amadori, protagonizada por Rocío Dúrcal.
 El álbum Más bonita que ninguna, banda sonora de la anterior.
 La canción Más bonita que ninguna, que da título a la película.